Weyhern ist der Name folgender Orte:

 Weyhern (Egenhofen), Ortsteil von Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Weyhern (Markt Indersdorf), Ortsteil von Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern

Siehe auch:
 Schloss Weyhern, Schloss in Weyhern (Egenhofen)
 Hann von Weyhern
 Weihern
 Weyern
 Weyher